Een verkeersweg:
 N990 (België)
 N990 (Nederland), zie Provinciale weg 990

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing